Села:
 Бодячів — Волинська область, Луцький район, колишній (до 2020 року) Ківерцівський район
 Бодячів — Львівська область, Червоноградський район